Odo är ett släkte av spindlar. Odo ingår i familjen taggfotsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggfotsspindlar